Albret eller Albert Skeel kan syfta på:

 Albret Skeel till Hegnet (död 1568), dansk godsägare
 Albret Skeel till Jungetgård (död 1609), dansk godsägare
 Albert Skeel (1572–1639), dansk riksamiral